«Тёмные Ля́ды» () — остановочный пункт в Столбцовском районе Минской области.

Железнодорожная платформа находится между платформой Кучкуны и станцией Столбцы. В пятистах метрах (приблизительно) находится магистраль .

На юго-западе от остановочного пункта, приблизительно в километре, находится деревня Задворье и приток реки Неман.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги